Bateson je vlastní jméno

 Gregory Bateson (1904–1980) – britsko-americký antropolog, biolog a filosof
 William Bateson (1861–1926) – britský přírodovědec